Франкомм () — французская фамилия. Известные носители:

 Франкомм, Гектор (1860—1939) — французский инженер.
 Франкомм, Огюст-Жозеф (1808—1884) — французский виолончелист и композитор.